al-Asima () bezeichnet im Speziellen:

 Gouvernement al-Asima (Kuwait), eins der sechs Gouvernements Kuwaits
 Gouvernement Amman, eins der zwölf Gouvernements Jordaniens
 Hauptstadtgouvernement, eins der fünf Gouvernements Bahrains